Dmïtrïý Mamonov – allenatore di calcio ed ex calciatore kazako
 Pyotr Mamonov – musicista e attore russo
 Aleksandr Matveevič Dmitriev-Mamonov – diplomatico russo